Cannon může být:

 třída Cannon – třída eskortních torpédoborců amerického námořnictva z období druhé světové války
 Cannon Beach – město ve státě Oregon, USA
 Cannon City – osada ve státě Minnesota, USA
 Cannonova letecká základna (Cannon Air Force Base) – americká letecká základna v Novém Mexiku
 Cannon Street – ulice v Londýně
 Cannon Street (stanice metra v Londýně)
 Cannon (seriál) – americký detektivní seriál
 cannon – slangové označení XLR konektoru

příjmení
 Annie Jump Cannon (1863–1941) – americká astronomka
 Billy Cannon (1937–2018) – americký hráč amerického fotbalu
 Danny Cannon (* 1967) – britský filmový producent
 Dyan Cannonová (* 1937) – americká herečka
 Frank J. Cannon (1859–1933) – americký senátor za Utah
 Freddy Cannon (* 1936) – americký rockenrollový zpěvák
 George Q. Cannon (1827–1901) – americký mormon
 Gus Cannon (1883/1884–1978) – americký bluesový hudebník
 Howard Cannon (1912–2002) – americký senátor za Nevadu
 Chris Cannon (* 1950) – americký advokát a republikánský politik
 J. D. Cannon (1922–2005) – americký herec
 Joe Cannon (* 1975) – americký fotbalista
 Joseph Gurney Cannon (1836–1926) – předseda Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických
 Larry Cannon (* 1947) – americký basketbalista
 Lawrence Cannon (* 1947) – kanadský politik a diplomat
 Newton Cannon (1781–1841) – americký politik a guvernér
 Nick Cannon (* 1980) – americký rapper
 Seán Cannon (* 1940) – irský hudebník
 Walter Bradford Cannon (1871–1945) – americký fyziolog

Podobné názvy 
 Canon